

Ягодово () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Берковиця.
 Ягодово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Родопи.